W Rumunii
 Bozieni – gmina w okręgu Neamț
 Bozieni – wieś w okręgu Neamț, w gminie Bozieni
 Bozieni – wieś w okręgu Prahova, w gminie Fântânele